een aanhanger van de republiek als staatsvorm, zie Republicanisme
 Republicanisme in België
 Republicanisme in Nederland
 Iers republicanisme
 Republicanisme in Zweden
 zie ook Tweede Spaanse Republiek voor de coalitie van onder meer anarchisten en communisten tijdens de Spaanse Burgeroorlog
 een politieke stroming in diverse andere landen:
 Die Republikaner (Duitsland)
 Portugese Republikeinse Partij
 Republikeinse Partij (Verenigde Staten)
 Republikein (dagblad), een krant in Namibië
 De Republikein, een Nederlands tijdschrift